Валлерштайн или Валлерстайн ():

 Валлерштайн (Швабия) — коммуна в Германии, в земле Бавария.
 Валлерштайн, Антон (1813—1892) — немецкий композитор, скрипач, пианист и музыкальный педагог.
 Валлерстайн, Иммануил (1930—2019) — американский социолог-неомарксист.

См. также 
 Эттинген-Валлерштейн